Чуни:
 Чу́ни — вид обуви:
 Чуни — крестьянские лапти из пеньковой верёвки.
 Чуни — резиновая или кожаная обувь в виде галош, надеваемая на разутую ногу при работе в шахтах, рудниках и т. п.
 Чуни — укороченная обувь из натуральной шерсти
 Чуни́ — село в Дагестане